Izochronie (z řec. isos, stejný, a chronos, čas) může znamenat:
 vlastnost oscilátoru, jehož jednotlivé kmity trvají stejně dlouho, který si tedy udržuje stejnou frekvenci
 ve fonetice rovnoměrnost řečového rytmu

Izochronie oscilátoru 
Problém izochronie se poprvé vyskytl při konstrukci mechanických hodin: konstruktéři hledali oscilátor, jehož frekvenci by neovlivňovala velikost hnací síly a amplitudy, teplota, poloha a podobně. Postupem času se podařilo vyvinout oscilátory s uspokojivou izochronií, bylo však třeba také omezit vnější vlivy hodinového kroku, případně teploty atd.

S velmi podobnými problémy se potýkali konstruktéři rádiových a televizních vysílačů a dalších elektronických zařízení. Dnes se v nich používají oscilátory křemenné (kvarzové), případně atomové (césiové), které sice vyžadují dost složitá zapojení, zato jejich izochronie je velmi vysoká.

Příbuzná slova 
 Izochronní znamená rovnoměrný v čase, pravidelný.
 Izochrona

Fyzikální veličiny
Fonetika
Periodické děje